Alyssum elatum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum elatum descrita por Boiss. & Heldr. es el Alyssum pterocarpum de T.R.Dudley
Alyssum elatum descrita por Kreutzer es el Alyssum alpestre de L.

Referencias